Valpijana ima više značenja:
 Valpijana (Bergamo)
 Valpijana (Groseto)
 Valpijana (Trevizo)
 Valpijana (Verčeli)